Feminin steht für:

 weiblich als grammatisches Geschlecht (Femininum), siehe Genus #Das Genussystem der deutschen Sprache
 weiblich als der Frau zugeschriebene Eigenschaften, siehe Weiblichkeit
 weiblich als biologisches Geschlecht, siehe weibliches Geschlecht

Siehe auch:
 Feminismus (gesellschaftspolitische Strömungen)
 weiblich (Begriffsklärung)